

Codici 
 BEH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto regionale Ross Field - Southwest Michigan, Benton Harbor (Michigan), Stati Uniti

Altro 
 Beh – esclamazione: in apertura di frase; in un'interrogazione, per sollecitare la risposta; limitativo, anche ripetuto (= però)